Regno Unito
 Bottesford – parrocchia civile del Leicestershire
 Bottesford – parrocchia civile del Lincolnshire